«В тылу врага» (в англоязычных странах серия игр называется Men of War ()) — серия компьютерных игр в жанре action / RTS, объединённая тематикой Второй мировой войны, за исключением игры «Диверсанты: Вьетнам». Разработаны украинской компанией Best Way совместно с немецкой компанией Digitalmindsoft и российской компанией 1С-СофтКлаб. Изданы российской компанией 1С.

Игры серии

Ссылки 
 

Серии компьютерных игр
В тылу врага (серия игр)